Alfredo Di Stéfano, Spaans-Argentijns voetballer 
Giuseppe di Stefano, Italiaans tenor
Giovanni di Stefano, Italiaans advocaat

Zie ook
 Santo Stefano (doorverwijspagina)